«Мечта маленького ослика» — советский мультфильм 1984 года, снятый на Свердловской киностудии.

Сюжет 
Об ослике, который мечтал стать бабочкой.

Создатели 

 Автор сценария — Михаил Липскеров
 Режиссёр — Галина Тургенева
 Художник — Н. Павлов
 Оператор — Валентин Баженов
 Композитор — Владислав Казенин
 Текст песни — Герман Дробиз

Роли озвучивали 

 Мария Виноградова — Маленький Ослик
 Нина Гуляева — Мама-Ослица
 Владимир Меньшов — Папа-Осёл
 Зинаида Нарышкина — Гусеница
 Клара Румянова — Бабочка, Барсук
 Людмила Гнилова — Бельчонок
 Наталья Гурзо — Зайчонок
 Олег Табаков — Крокодил

Мультфильмы 1984 года
Мультфильмы Свердловской киностудии